Дворец изящных искусств (Лилль) — один из самых крупных и известных музеев Франции, крупнейший за пределами Парижа.
 Дворец изящных искусств (Мехико) — оперный театр в Мехико, построенный из каррарского мрамора.
 Дворец изящных искусств (Сан-Франциско) — музей в Сан-Франциско, построенный для Панамско-Тихоокеанской выставки 1915 года.
 Дворец изящных искусств (Гавана) — крупнейший художественный музей Кубы.